Příjmení Leszczyński nosí tyto osobnosti:

 Andrzej Leszczyński (1608–1658) – římskokatolický duchovní, primas Polska a Litvy
 Julian Leszczyński (1818–1882) – polský římskokatolický duchovní a politik z Haliče, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Julian Leszczyński (politik) (1889–1937) – polský levicový politik, představitel Polské komunistické strany v meziválečném období
 Marie Leszczyńská (1703–1768) – francouzská královna, dcera Stanislava Leszczyńského
 Rafał Leszczyński (* 1992) – polský fotbalový brankář
 Stanislav I. Leszczyński (1677–1766) – polský král a litevský velkokníže, otec Marie Leszczyńské

 další užití

 Leszczyńští - polský šlechtický rod

 Powiat leszczyński – okres Lešno, správní jednotka v Polsku

Podobná příjmení 
 Łyszczyński